Az itt látható epizódlista az Indul a risza! című amerikai családi televíziós sorozatának részeit tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Források
 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái